Blecha může být:

 blecha (Siphonaptera) – bezkřídlý, krevsající hmyz, parazitující u savců a ptáků
 Nebeská blecha – velká rodina podomácku vyráběných letadel
 Blecha (příjmení) – české příjmení